Аль-Азхар ( — блестящий, яркий) — многозначное арабское слово.

 Университет аль-Азхар
 Мечеть аль-Азхар
 Университет Аль-Азхар (значения)